elektroenergetyczna linia kablowa
 telekomunikacyjna linia kablowa